Collegio elettorale di Castelnovo ne' Monti – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Castelnovo ne' Monti – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Castelnovo ne' Monti - Sassuolo – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993